Sourapèra peut désigner :
Sourapèra, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
Sourapèra, la localité située dans le département de Bousséra au Burkina Faso
Sourapèra, la localité située dans le département de Gbomblora au Burkina Faso

Homonymie de localités